В мужском турнире по футболу на летних Олимпийских играх 1952 принимали участие 25 команд. Соревнования начались 15 июля и проходили в 5 городах Финляндии: Хельсинки, Котке, Турку, Тампере и Лахти. Финал футбольного первенства был сыгран 2 августа на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Победителем стала сборная Венгрии, в составе которой играли множество представителей так называемой «золотой команды». Серебро завоевала сборная Югославии, а бронза досталась команде Швеции. Сборная СССР выбыла на втором этапе турнира, обыграв в первом раунде Болгарию в дополнительное время со счётом 2:1. В следующем раунде в напряжённой двухматчевой серии против сборной Югославии в первом матче сборная СССР добилась спасительной ничьи 5:5, проигрывая по ходу встречи 1:5; во втором же матче команда проиграла 1:3 и выбыла из дальнейшей борьбы. После поражения от Югославии советских футболистов постигли санкции. Крижевский, Башашкин, Бесков, Петров и Николаев были лишены звания мастеров спорта и дисквалифицированы на год. Футбольный клуб ЦДСА, в котором играл основной костяк сборной, был расформирован. После расформирования клуба игрокам пришлось искать другие места.

Медалисты

Стадионы

Страны

Результаты

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Статистика на сайте ФИФА 
 Об олимпиаде

Футбол на Олимпийских играх
Соревнования на летних Олимпийских играх 1952
Международные соревнования по футболу в Финляндии
1952 год в футболе